Алекса́ндрова — російське жіноче прізвище, походить від імені Александр:
 Александрова Валентина Петрівна (*9 березня 1923 — †17 липня 2007) — український вчений-економіст, доктор економічних наук, професор, відомий вчений в галузі економічних проблем науково-технологічного розвитку країни.
 Александрова Віра Данилівна (1910—1989) — радянська ботанікиня, докторка біологічних наук, фахівчиня у галузі геоботаніки і тундрознавства, дослідниця рослинності Арктики.
 Александрова Катерина Євгенівна — російська тенісистка.
 Александрова Катерина Євдокимівна — український економіст, господарниця.
 Александрова (Чащина) Лідія Олександрівна — радянська і українська актриса. Член Національної спілки кінематографістів України.
 Александрова Людмила Володимирівна — український композитор, вчитель, донька Володимира Александрова, автор музики до романсів «Повій, вітре, на Вкраїну» та «Дивлюсь я на небо».
 Александрова Надія Валеріївна — російська хокеїстка, воротар.

 Александрова-Дубровіна Любов Олександрівна (1839—1915) — російська актриса.